Příjmení Inoue nosí více významných osobností:

 Daisuke Inoue (* 1940) – japonský podnikatel
 Džun’iči Inoue (* 1971) – japonský rychlobruslař
 Hisaši Inoue (1934–2010) – japonským dramatik a autor povídek
 Jasuši Inoue (1907–1991) – japonský spisovatel
 Joe Inoue (* 1985) – japonsko-americký rockový zpěvák
 Kaoru Inoue (1836–1915) – japonský politik
 Kósei Inoue (* 1978) – japonský zápasník – judista
 Takeši Inoue (1928–1992) – japonský fotbalista
 Taki Inoue (* 1963) – japonský automobilový závodník
 Šumpei Inoue – japonský fotbalista